Schoinos oder Schoenus (griechisch  = Binse und alles, was daraus geflochten ist, wie zum Beispiel Strick) ist:

antike Orte:
 eine antike Stadt in Boiotien, siehe Schoinos (Boiotien)
 ein Ort in Arkadien, siehe Schoinos (Arkadien)

antike Maßeinheiten:
 ein herakleiisches Flächenmaß (1 Schoenus = 1 römischer actus quadratus)
 ein ägyptisches Längenmaß, siehe Iteru
 ein parthisches Längenmaß (1 Schoinos = 60 Stadien = etwa 11 km)

Siehe auch:
 Schoenus